Inkluzja (od łac. includere: in- – „w, do”, claudere – „zamknąć”, być może spokr. z gr. κλείειν kleíein – „zamknąć”; gr. κλεῖδ- kleid-, κλείς kleis – „klucz”, por. łac. claudo, clavis – „klucz”) – termin oznaczający włączenie, dołączenie bądź zawieranie. Inkluzja ma na celu uwypuklić kluczowe słowa lub główny temat w tekście.

 inkluzja (wrostek) – ciało obce znajdujące się w minerale
 Inkluzje organiczne w bursztynie
 inkluzja – w matematyce: relacja zawierania się zbiorów
 inkluzja społeczna – w socjologii
 inkluzja polityczna – w politologii
 inkluzje, wtręty komórkowe – struktury występujące w komórkach

Przypisy